Red (в переводе с английского — «красный») может означать:

Музыка 
 Red — альбом King Crimson.
 Red — заглавная песня из этого альбома.
 Red — студийный альбом Нино Катамадзе и группы Insight.
 Red — студийный альбом американской кантри-певицы Тейлор Свифт.
 Red — песня из этого альбома.
 Red — американская рок-группа.
 Red — альбом Патти Право.

Другое 
 RED (Random early detection) — один из алгоритмов AQM для управления переполнением очередей маршрутизаторов.
 Red — язык программирования, open source диалект REBOLа для системного программирования.
 «Red» — американский производитель цифровой киноаппаратуры.

См. также 
 Red %26 White Challenge — пригласительный снукерный турнир.
 Ред-Рок — англоязычный топоним.
 Ред-Лейк — англоязычный топоним.